Město Řím bylo vypleněno několikrát. Nejznámější plenění jsou v letech:

 390 př. n. l – Galy po bitvě na řece Allia
 410 – Vizigóty pod vedením Alaricha I.
 455 – Vandaly pod vedením Geisericha
 546 – Ostrogóty pod vedením Totily
 846 – arabský útok a vyloupení staré Baziliky svatého Petra – Římské hradby ochránily samotné město od dalších škod
 1084 – Normany Roberta Guiscarda
 1527 – Sacco di Roma – mnohonárodními vojenskými jednotkami císaře Karla V. v průběhu jedné z Italských válek

Externí odkazy